Bosznia-Hercegovina
 Knežica, falu Bosanska Dubica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Knežica, falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szerbia
Knežica, falu Doljevac községben, a Niši körzetben
Knežica, falu Petrovac községben, a Braničevoi körzetben